Roz peut désigner :

Toponyme 

 Roz-sur-Couesnon est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne.
 Roz-Landrieux est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne.
 Le parc de Roz-Maria est un parc de la municipalité de Quintin, dans les Côtes-d'Armor.

Patronyme 

 Firmin Roz (1866-1957), essayiste, critique et historien français.
 Nadia Roz (?-), humoriste et comédienne française.

Pseudonyme 

 Roz (1992-), mannequin saoudien vivant aux États-Unis.

Prénom 
 
Prénom anglais
Patronyme français